L'edizione 1995 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Göteborg.

Capocannoniere del torneo fu Niklas Skoog (Västra Frölunda IF), con 17 reti.

Classifica finale

Spareggi salvezza/promozione 
Agli spareggi salvezza/promozione vennero ammesse l'undicesima e la dodicesima classificata in Allsvenskan (Östers IF e IFK Norrköping) e le seconde classificate dei due gironi di Division 1 (Gefle IF e GAIS).

Verdetti 
 IFK Göteborg campione di Svezia 1995.
 Hammarby IF e Västra Frölunda IF retrocesse in Division 1.

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1995
Campionato svedese di calcio